Volný pád je fyzikální pojem klasické mechaniky.

Další významy 

 Volný pád (film, 1993) – americký film režiséra Joela Schumachera
 Volný pád (film, 2013) – německý film režiséra Stephana Lacanta
 Volný pád do PODZEMÍ – fantasy kniha Rodericka Gordona a Briana Williamse z roku 2009 
 Voľný pád – píseň Dary Rolins z roku 2008